|}
Die Bahnstrecke Peking–Baotou, auch unter dem Namen Jingbao Railway bekannt (), ist eine 833 km lange Bahnstrecke von Peking nach Baotou in der Inneren Mongolei.

Der erste Abschnitt der Strecke bis Zhangjiakou (Kalgan) wurde 1905–1909 von dem chinesischen Ingenieur Jeme Tien Yow als Kaiserliche Eisenbahn Peking–Kalgan erbaut. Dies war gleichzeitig auch die erste von der chinesischen Regierung selbst erbaute Bahnstrecke, die zuvor gebauten Strecken wurden von ausländischen Unternehmen gebaut. Um die starke Steigung bei Badaling zu überwinden wurdee eine Spitzkehre angelegt. 1921 erreichte die Strecke Hohhot und 1923 Baotou.

Selbst mit der Spitzkehre beträgt die Steigung nahe dem Bahnhof Qinglongqiao noch 33 ‰. Daher wurde in den 1950er Jahren entlang des Yongding He die Fengsha-Eisenbahn als Umgehungsstrecke gebaut. Bis in die 1990er wurde die Altstrecke für den Personenverkehr und die Fengsha-Eisenbahn für den Güterverkehr (v. A. Kohle) benutzt.

Der Reiseverkehr benutzt die parallel verlaufende Schnellfahrstrecke. Der Abschnitt Peking–Zhangjiakou wurde Ende 2019 im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 eröffnet, zur gleichen Zeit nahm auch der Abschnitt Zhangjiakou–Hohhot den Betrieb auf, der wie die bereits 2011 eröffnete Kalgan–Tsining-Eisenbahn nicht über Datong führt, sondern Zhangjiakou und Ulanqab direkt verbindet. Die Schnellfahrstrecke ist für 250 km/h ausgelegt, lediglich ein kurzer Abschnitt zwischen Badaling und Xiahuayuan Nord kann mit 350 km/h befahren werden. Bereits im August 2017 wurde zwischen Ulanqab und Hohhot eine parallel zur bestehenden Bahnstrecke verlaufende dem Reisezugverkehr vorbehaltene zweigleisige Strecke eröffnet, die mit 250 km/h befahren werden kann. Der weiter westlich liegende Abschnitt Hohhot–Baotou ist seit 2012 in Betrieb, kann aber nur mit 200 km/h befahren werden.

Siehe auch 

 Eisenbahnverkehr in China

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Hebei
Bauwerk in der Inneren Mongolei
Verkehrsbauwerk in Peking